Андрей Васильевич Ша́рый (17 июня 1965, Белогорск, Амурская область, РСФСР) — советский и российский журналист, радиоведущий, писатель, медиа-менеджер. Директор Русской службы Радио Свобода.

Биография 
Родился в семье военного, вырос в Москве. В 1987 г. окончил факультет международной журналистики МГИМО МИД СССР. Работал в московских газетах «Правда» (1987—90 гг.) и «Россия» (1990—94 гг.) В 1992 г. начал сотрудничество с радиостанцией «Свобода». В 1994—96 гг. — независимый журналист, военный корреспондент в республиках бывшей Югославии (г. Загреб, Хорватия). С 1996 г. — ведущий информационных программ Радио Свобода (г. Прага, Чешская Республика). С 2005 года — автор и ведущий Итогового выпуска программы «Время Свободы». С 2016 года — директор Русской службы.

Автор и соавтор пятнадцати книг. Статьи, очерки и эссе публиковались в журналах «Иностранная литература», «Неприкосновенный запас», GEO, GEO-Traveller, «Четыре сезона», «Итоги», «Всемирный следопыт», «Правозащитник», «Журналист», в сетевом журнале «Аларум» и других, во многих российских газетах, в различных европейских изданиях.

Живёт в Праге.

Цикл книг о странах Центральной и Юго-Восточной Европы 
2022 — «Чешское время. Большая история маленькой страны: от святого Вацлава до Вацлава Гавела» (издательство «КоЛибри», Москва). Фотографии Ольги Баженовой. Историко-публицистическое исследование о Чешской Республике.

2018 — «Балканы: окраины империй» (издательство «КоЛибри», Москва). Историко-публицистическое исследование о южных славянах и странах Балканского полуострова.

2015 — «Дунай: река империй» (издательство «КоЛибри», Москва). Историко-публицистическое исследование о реке Дунай.. Лонг-листы премий "Просветитель"  и НОС  за 2016 год. Румынское издание: "Dunarea: Fluviul imperiilor", editura "Polirom", 2017 . Украинское издание: "Дунай: рiка iмперiй", издательство "Дiпа", Киев, 2021 .

2010 — «Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи» (в соавторстве с Ярославом Шимовым, издательство «Колибри», Москва). Историко-публицистическое исследование об образовании, эволюции и распаде государства Габсбургов Лонг-лист премии НОС 2011 года. В 2015-2019 годах книга трижды переиздавалась под названием «Австро-Венгрия: судьба империи». Украинское дополненное издание: "Коріння та корона. Нариси про Австро-Угорщину: доля iмперії", "Діпа", 2018.

«Кумиры нашего детства» 
Издательство «Новое литературное обозрение», Москва, 2006—2009 гг.) Цикл из шести книг, изучающих популярные образы мировой массовой культуры XX века.
 2006 — «Знак 007: На секретной службе Её Величества» (в соавторстве с Натальей Голицыной). Эволюция образа героя произведений английского писателя Иэна Флеминга, супершпиона Джеймса Бонда, в литературе и кино. Лучшая книга 2006 г. о кино по версии газеты «Книжное обозрение».
 2007 — «Знак F: Фантомас в книгах и на экране». Эволюция образа героя романов французских писателей Пьера Сувестра и Марселя Аллена, суперпреступника Фантомаса, в литературе и кино. Премия имени Анатоля Леруа-Болье Посольства Франции в Москве 2007 г. за лучшую книгу о Франции на русском языке.
 2007 — «Знак W: Вождь краснокожих в книгах и на экране». Эволюция образа героя романов немецкого писателя Карла Мая, вождя племени апачей Виннету, в литературе и кино. Цикл восточногерманских истернов с участием сербского актёра Гойко Митича.
 2008 — «Знак Z: Зорро в книгах и на экране». Эволюция образа героя романов американского писателя Джонстона Маккалли, благородного разбойника Зорро, в литературе и кино.
 2009 — «Знак D: Дракула в книгах и на экране» (в соавторстве с Владимиром Ведрашко). Эволюция образа героя романа ирландского писателя Брэма Стокера, вампира Дракулы, в литературе и кино. Соавторы приняты в качестве Почетных членов в Трансильванское общество Дракулы и в Ассоциацию авторов и исследователей вампирской прозы
 2009 — «Знак 007: Джеймс Бонд в книгах и на экране» (в соавторстве с Натальей Голицыной). Эволюция образа героя произведений английского писателя Яна Флеминга, супершпиона Джеймса Бонда, в литературе и кино. Переработанный и существенно расширенный вариант издания 2006 г.

«Югославия» 
 2002 — «После дождя. Югославские мифы старого и нового века» (издательство «Новое литературное обозрение», Москва).
 2003 — «Трибунал. Хроника неоконченной войны» (издательство «Права человека», Москва). Опыт создания и деятельности Международного Гаагского трибунала по наказанию военных преступников в бывшей Югославии.
 2005 — «Молитва за Сербию. Тайна смерти Зорана Джинджича» (в соавторстве с Айей Куге, издательство «Human Rights Publishers», Прага). Реконструкция покушения на жизнь и убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.

Сборники очерков и эссе 
 2006 — «Четыре сезона» (издательство «Новое литературное обозрение», Москва). Несколько циклов эссе о европейских путешествиях.
 2011 — «Петербургский глобус» (Издательство «Новое литературное обозрение», Москва). Цикл эссе о Санкт-Петербурге в европейском контексте. Расширенная и дополненная редакция Интернет-проекта 2008 года «Петербургский глобус» (совместно с компанией Rinaldi Hotels Group, Санкт-Петербург).
 2013 — «Московский глобус» (в соавторстве с Ольгой Подколзиной, издательство «Новое литературное обозрение», Москва). Цикл эссе о Москве в европейском контексте.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Радио Свобода
 OpenSpace.ru. Рецензия: Андрей Шарый. Знак W. Знак Z
 Оправдан ли культурный снобизм: гости Елены Фанайловой беседуют о том, стоит ли противопоставлять высокие и низкие жанры
 Российское отделение Трансильванского общества Дракулы
 Книжное обозрение. Джеймс Бонд в книгах и на экране
 OpenSpace.ru. Рецензия: Андрей Шарый, Ярослав Шимов. Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи.
 Итоги: Уснувшая империя.

Выпускники МГИМО
Журналисты газеты «Правда»
Военные корреспонденты
Русские эмигранты третьей волны в Чехии
Персоналии:Радио «Свобода»
Geo